Bonfire, mot anglais signifiant feu de joie, peut faire référence à: 

 Bonfire, un célèbre cheval de dressage de race oldenbourg ;
 Bonfire, un groupe de heavy metal allemand formé en 1972 sous le nom de Cacumen ;
 Bonfire, un coffret du groupe de hard rock AC/DC sorti en 1997.